Саджи () — род птиц семейства рябковых.

Характерны оперённые пальцы, задний палец отсутствует.

Род включает 2 вида:
 ,
 .

Первый вид распространён от низовьев Волги на западе до Западной Маньчжурии на востоке, периодически совершает массовые вылеты на запад и восток от ареала. Второй вид населяет горные системы Тибета и Памира.

Примечания 

Рябкообразные
Роды птиц
Птицы Евразии